Подвишенка — название нескольких населённых пунктов:
 Подвишенка — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Подвишенка — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.